Maginus ist ein alter Mondkrater im südlichen Hochland der Mondvorderseite südöstlich des bekannten Tycho-Kraters.
Der äußere Kraterrand ist stark erodiert mit Überlagerungen, die von späteren Einschlägen stammen. Die innere Fläche ist relativ eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem italienischen Mathematiker und Astronomen Giovanni Antonio Magini offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Maginus auf The-Moon Wiki
 Spektrum.de: Amateurfoto Tycho und Maginus 

Einschlagkrater (Mond)